Сатторов — таджикская и узбекская фамилия:
 Сатторов, Абдуджабор Сатторович (род. 1946) — таджикский учёный, историк.
 Сатторов, Талабхуджа Сатторович (1953—2007) — таджикский композитор.
 Сатторов, Рольф (род. 1991) — немецкий и таджикистанский футболист.